Akpa-Akpro ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Daniel Akpa-Akpro (* 1992), ivorischer Fußballspieler
 Jean-Louis Akpa-Akpro (* 1985), ivorischer Fußballspieler